Jean-Drapeau désigne :
Jean Drapeau (1916-1999), avocat et homme politique canadien ;
Le parc Jean-Drapeau, à Montréal ;
La station de métro Jean-Drapeau dans le métro de Montréal.